Ел Канарио има више значења:

 Ел Канарио (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Канарио (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канарио (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Канарио, Гранхас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Канарио (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Канарио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Канарио (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Канарио (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канарио (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канарио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канарио (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Канарио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Канарио (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику